«Астерикс в Британии» () — французский полнометражный мультфильм 1986 года, экранизация одноимённого комикса (), продолжение приключений Астерикса и Обеликса.

Сюжет 
Британия часто помогала Галлии в борьбе с римлянами. Теперь, когда галлы были покорены, Юлий Цезарь решил захватить Британские острова. Несмотря на свою храбрость, странные обычаи британцев оказались недостатком в бою. Каждый день в пять часов они останавливались, чтобы выпить горячей воды. Более того, на два дня из семи они полностью прекращали сражаться. Поэтому Юлий Цезарь, хитрый стратег, приказал своим войскам атаковать только в пять часов в будние дни и весь день в выходные.

Вся Британия была оккупирована… Вся? Нет… Одна деревня все ещё сопротивляется захватчикам, одна маленькая деревня в Кантиуме (Кент). Но как долго? К счастью, один кузен из Гаула по имени Астерикс может согласиться помочь! А если он захватит с собой бочонок, полный волшебного зелья, придающего силы остальной британской армии…

Роли озвучивали 
 Роже Карель — Астерикс
 Пьер Торнад — Обеликс
 Панорамикс
 Юлий Цезарь
 Идеефикс
 Грехэм Бушнелл — Жолиторакс

Премьерный показ в разных странах 
 Франция — 3 декабря 1986
 Норвегия — декабрь 1986
 Западная Германия — 26.03. 1987
 Испания — 6 августа 1987
 Австралия — 26 декабря 1987
 Венгрия — 14.07.1988
 Восточная Германия — 18 ноября 1988

Примечания

Ссылки 
 О мультфильме на сайте asterix.co.nz: описание сюжета, кадры, отличия от оригинального комикса, ссылки на рецензии

Рисованные мультфильмы 1986 года
Астерикс и Обеликс
Фильмы Франции 1986 года
Фильмы:Персонаж:Гай Юлий Цезарь
Полнометражные мультфильмы Франции
Рисованные мультфильмы Франции
Мультфильмы по мотивам комиксов